Ante Nazor (povjesničar)
Ante Nazor (košarka)